

Astronomia
 44613 Rudolf  – asteroide della fascia principale

Geografia
 Isola di Rudolf  – altro nome dell'Isola del Principe Rodolfo, nell'Oceano Artico
 Lago Rudolf  – altro nome del Lago Turkana, in Africa

Musica
 Rudolf  – musical a tema storico

Onomastica
 Rudolf  – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Rodolfo

Persone
 Anna Rudolf – scacchista ungherese
 Gergely Rudolf  – calciatore ungherese
 Kevin Rudolf  – cantante e rapper statunitense
 Maria Rudolf  – partigiana italiana
 Max Rudolf  – direttore d'orchestra tedesco

Pagine correlate
 Rodolfo (disambigua)
 Rudolph